Вог — многозначный термин и многозначная аббревиатура:

Значения и топонимы 
 Вог (вулканология) — вулканический дым и смог.
 Вог — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Вог — историческая горная область в регионе Амхира в Эфиопии.
 Vogue (танец) — танец.

Аббревиатура 
 Всероссийское общество глухих (ВОГ)
 Волоконно-оптический гироскоп (ВОГ)
 ВОГ-17 — выстрел осколочный гранатомётный
 ВОГ-25 — выстрел осколочный гранатомётный

Персоналии 
 Вог, Джесси (род. 1974) — американский художник.
 Вог, Пауло (род. 1977) — бразильский футболист, нападающий.

См. также другие неоднозначности 
 Вок
 WoG
 Vogue (значения)
 Вогюэ